Trampel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Erhard Trampel, deutscher Kurarzt
 Johann Gottlob Trampel (1742–1812), deutscher Orgelbauer und Politiker, siehe Johann Gottlob Trampeli